Grayia – rodzaj węży z rodziny połozowatych
 Grayia – rodzaj roślin z rodziny szarłatowatych